Donor (geneeskunde), iemand die weefsel of organen heeft afgestaan. Iemand is donor geregistreerd als hij/zij weefsel of organen deze ter beschikking stelt.
 Bloeddonatie, bloed ter beschikking stellen.
 Elektronendonor, een term binnen de scheikunde
 Donateur, iemand die geld ter beschikking stelt